Хайни Ватнсдаль (; 18 октября 1991 года, Воавур) — фарерский футболист, защитник датского клуба «Фремад Амагер» и сборной Фарерских островов.

Карьера

Клубная 
Начинал свою карьеру у себя на родине. В 2013 году Ватнсдаль попал в один из сильнейших фарерских клубов «ХБ Торсхавн», с которым он становился чемпионом страны. В 2016 году защитник переехал в Данию, где он выступает за клуб «Фремад Амагер».

Сборная 
Хайни Ватнсдаль являлся лидером юношеских и молодежной сборной страны. За главную национальную команду он дебютировал в рамках отборочного турнира к Чемпионату мира в Бразилии. 6 июня 2013 года в рамках очередного тура в группе «С» он появился на поле в игре с Ирландией, в которой фарерцы потерпели поражение со счетом 0:3. С тех пор защитник регулярно вызывается в расположение своей сборной.

Достижения 
 Чемпион Фарерских островов: 2013

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Фарерских островов
Игроки сборной Фарерских островов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Фарерских островов по футболу
Игроки ФК «Сувурой»
Игроки ФК «ХБ Торсхавн»
Игроки ФК «Фремад Амагер»
Игроки ФК «КИ Клаксвик»